Izumo no Okuni est un personnage imaginaire du manga Samurai deeper Kyo.
 
C'est une très belle femme qui se dit amoureuse de Kyo et qui le suit partout. Elle est suffisamment forte pour se défendre bien qu'elle soit loin du niveau de Tigre rouge et de Kyo. Elle apparaît dès le premier volume et prétend être une ancienne amante de Kyoshiro, mais c'est en fait Kyo qu'elle cherchait. C'est elle qui éveillera complètement Kyo en prononçant le nom Sakuya. Elle semble savoir beaucoup de choses sur le passé de Kyo.

Izumo no Okuni fait également partie de ces femmes capable de se défendre. Bien que n'étant pas de la trempe d'un samouraï, elle est capable d'abattre une meute de loup seule, et de surprendre Kyo grâce à ses fils.

Elle combattra vaillamment Taihaku, l'un des 5 planètes, tout en sachant que son combat est perdu d'avance. Elle devra la vie sauve à la gentillesse de ce dernier, et à l'aura meurtrière de Yukimura. 

Sa présence sera par la suite réduite. Elle ne servira plus que de messagère entre Yukimura et le Shogun. 

Elle a 27 ans, née le . Elle mesure 1,68 m et pèse 47 kg. Son groupe sanguin est O.

Personnage de Samurai Deeper Kyo